Борисоглеб — название населённых пунктов.

Россия 
 Борисоглеб — село в Муромском районе Владимирской области.
 Борисоглеб — село в Судогодском районе Владимирской области.
 Борисоглеб — деревня в Поддорском районе Новгородской области.
 Борисоглеб — деревня в Великолукском районе Псковской области.
 Борисоглеб — село в Тутаевский районе Ярославской области.
 Борисоглеб — озеро в Пореченской волости Великолукского района Псковской области.

См. также 
 Борисоглебск
 Борисоглебский
 Борис-Глеб